Jméno a příjmení Jan Kolář neslo nebo nese více osobností:
 Jan Kolář (stavitel) (1868–1958) – profesor mostního stavitelství a rektor ČVUT
 Jan Kolář (inženýr) (1883–1934) – český inženýr, autor vzpomínek z Ruska, Ázerbajdžánu a Persie
 Jan Kolář (pedagog) (1884–1940) – středoškolský pedagog a starosta Tábora
 Jan Kolář (voják) (1898–1952) – československý důstojník a odbojář
 Jan Kolář (sochař) (1920–1998) – český akademický sochař a restaurátor
 Jan Kolář (astronom) (* 1936) – popularizátor vědy, konstruktér dalekohledů a čestný člen ČAS
 Jan Kolář (kartograf) (* 1944) – český kartograf a ředitel České kosmické kanceláře
 Jan Kolář (publicista) (* 1948) – český hudební publicista a redaktor
 Jan Kolář (hobojista) (* 1960) – český hobojista a skladatel
 Jan Kolář (grafik) (* 1975) – český grafik a designér
 Jan Kolář (psychoterapeut) (* 1978) – psychoterapeut, lektor, supervizor, vysokoškolský učitel
 Jan Kolář (1981) (* 1981) – český lední hokejista
 Jan Kolář (1986) (* 1986) – český lední hokejista

Související články 
 Jan
 Kolář